Гурово — название населённых пунктов в России:
 Гурово — железнодорожный разъезд в городском округе город Михайловка Волгоградской области.
 Гурово — хутор в Ольховском районе Волгоградской области.
 Гурово — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Гурово — село в Муромцевском районе Омской области.
 Гурово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Гурово — село в Пичаевском районе Тамбовской области.
 Гурово — село в Алексинском районе Тульской области.

См. также 

 Гурово-Илавецке
 Гурово-Илавецке